Ghanzi (stad), stad in Botswana
 Ghanzi (district), district in Botswana